Manuel Marques de Sousa pode se referenciar a três militares da mesma família, também conhecidos como Três centauros:
Manuel Marques de Sousa (1°) - genearca da familia, um dos responsáveis pela definição das fronteiras do Rio Grande do Sul;
Manuel Marques de Sousa (2°) - combateu na Guerra contra Artigas, pai do seguinte e filho do anterior;
Manuel Marques de Sousa - conde de Porto Alegre e ministro da Guerra o Brasil, combateu na Revolução Farroupilha, na Guerra contra Oribe e Rosas, na Guerra contra Aguirre e na Guerra do Paraguai. É filho do anterior e neto do primeiro.

Desambiguação